Baseline steht für:

 englisches Fremdwort für eine Norm oder Leitlinie, siehe Richtlinie
 direkte Verbindung zwischen zwei benachbarten Bases im Baseball, siehe Baseballfeld #Baseline
 Baseline (Band), eine multinationale Jazzband
 zusammengehörige Versionen in der Software-Versionsverwaltung, siehe Software-Configuration-Management #Baseline
 Baseline (Montana), Ort im Yellowstone County
 Baseline Rock, Antarktika
 Baseline-Nunatakker, Antarktika

Siehe auch:
 Basislinie
 Grundlinie